Das 888sport Champion of Champions 2020 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2020/21, das vom 2. bis zum 8. November 2020 in der Marshall Arena von Milton Keynes ausgetragen wurde. Damit fand das Turnier nach sieben Jahren in Coventry erstmals wieder an einem anderen Ort statt. Grund dafür war die Covid-19-Pandemie, wegen der die meisten Turniere verlegt wurden, um die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. Das Turnier fand ohne Zuschauer vor Ort statt, die Spieler wurden isoliert und regelmäßig getestet.

Titelverteidiger war Neil Robertson. Er erreichte erneut das Finale. Diesmal gewann aber sein Gegner Mark Allen mit 10:6. Der Nordire revanchierte sich damit für die Niederlage im Championsfinale 2015. Allen gewann das Turnier zum ersten Mal.

Preisgeld 
Nach der deutlichen Erhöhung im Vorjahr blieb das Preisgeld in diesem Jahr unverändert.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden die Sieger der Profiturniere in den vorangegangenen 12 Monaten, angefangen mit dem Titelgewinner des Champion-of-Champions-Turniers im Vorjahr. Aufgrund der Corona-Pandemie waren eine Reihe von Turnieren abgesagt worden, so dass es nur 21 Turniere in diesem Zeitraum waren. (In den 12 Monaten davor waren es 27 gewesen.) Da einige Spieler mehrere Turniere gewonnen hatten, gab es nur 13 verschiedene Turniersieger. Deshalb wurde das Teilnehmerfeld durch die bestplatzierten Spieler der Weltrangliste, die noch nicht qualifiziert waren, aufgefüllt.

Turnierplan 
Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte nachmittags zwei K.-o.-Spiele und abends bestritten die Sieger das Gruppenfinale, in dem der Halbfinalteilnehmer ermittelt wurde.

Finale

Century-Breaks 
Acht Spieler erzielten insgesamt 31 Century-Breaks. Mit einer 141 erzielte Neil Robertson das höchste Break und mit elf Centurys auch die höchste Anzahl.

Quellen

Weblinks 
 Turnierhomepage
 2020 Champion of Champions bei CueTracker

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Milton Keynes